Предраг Милосављевић се може односити на:

Предраг Милосављевић (1908-1987), српски сликар, академик САНУ
Предраг Милосављевић (музичар), члан групе Галија